Парламентские выборы в Германии были проведены 24 сентября 2017 года. На них были избраны 709 членов 19-го созыва бундестага, федерального парламента Германии.

Контекст выборов 
После предыдущих федеральных выборов 2013 года была сформирована «большая» коалиция из блока ХДС/ХСС и СДПГ. Ангела Меркель заняла пост канцлера, а Зигмар Габриэль стал заместителем канцлера. СвДП — бывший партнер ХДС/ХСС по коалиции — не сумела преодолеть 5-процентный барьер и пройти в парламент.

Участвующие партии 
 CDU — ХДС
 SPD — СДП
 DIE LINKE — Левая
 GRÜNE — Союз 90/Зелёные
 CSU — ХСС
 FDP — СвДП
 AfD — Альтернатива для Германии
 FREIE WÄHLER — Свободные избиратели
 BGE — Основной доход
 Die PARTEI — ПАРТИЯ (пародийная партия)
 MLPD — Марксисты-Ленинисты
 NPD — НДП
 ÖDP — ЭДП
 V-Partei — Партия вегетарианцев и веганов
 PIRATEN — Пираты
 DM — Немецкий центр
 Tierschutzpartei — Партия защиты животных
 DKP — ГКП
 DiB — Демократия в движении
 BüSo — Солидарность
 Gesundheitsforschung — За медицину
 MENSCHLICHE WELT — Гуманный мир
 SGP — Партия социального равенства (троцкисты)
 Tierschutzallianz — Альянс защиты животных
 ADD — Немецкая демократия
 BP — Баварская партия
 B* — анархисты
 Die Grauen — Партия пенсионеров (серые)
 Die Humanisten — Гуманисты
 DIE RECHTE — Правые
 du. — Хипхоповцы
 MG — Магдебуржцы
 PDV — Партия Разума
 Volksabstimmung — Демократия-народоизъявление

Партии, выдвинувшие своих кандидатов по округам:
 Bündnis C — Движение Христиан Германии
 DIE EINHEIT — Единство
 DIE VIOLETTEN — Фиолетовые
 FAMILIE — Партия Семьи
 DIE FRAUEN — Феминистки
 MIETERPARTEI — Партия арендаторов
 Neue Liberale — Новые либералы
 UNABHÄNGIGE — Движение независимых

Основные кандидаты

Опросы 
По данным опроса социологического института INSA, опубликованного 5 сентября 2017 года, лидирует ХДС/ХСС (36,5 %), далее идёт СДПГ (23,5 %). Альтернатива для Германии набирает 10,5 %, Левая партия — 10 %, СвДП — 8,5 %, Союз 90/Зелёные — 6,5 %.

По данным опроса социологической службы Emnid, проведённого по заказу газеты Bild am Sonntag и опубликованного в ночь на 10 сентября 2017 года, лидирует ХДС/ХСС (37 %), далее идёт СДПГ (24 %). Альтернатива для Германии набирает 9 %, Левая партия — 9 %, СвДП — 8 %, Союз 90/Зелёные — 8 %.

По данным опроса социологического института Infratest dimap, проведённого по заказу ARD-Deutschlandtrend и опубликованного 14 сентября 2017 года, лидирует ХДС/ХСС (37 %), далее идёт СДПГ (20 %). Альтернатива для Германии набирает 12 %, СвДП — 9,5 %, Левая партия — 9 %, Союз 90/Зелёные — 7,5 %.

По данным опросов, опубликованных 19 сентября 2017 года, в рейтинге Forsa лидирует ХДС/ХСС (36 %), далее идёт СДПГ (23 %). Левая партия набирает 10 %, Альтернатива для Германии — 9 %, СвДП — 9 %, Союз 90/Зелёные — 8 %. В опросе Allensbach лидирует ХДС/ХСС (36,5 %), далее идёт СДПГ (22 %). СвДП набирает 11 %, Альтернатива для Германии — 10 %, Левая партия — 9 %, Союз 90/Зелёные — 8 %.

По данным опроса социологического института Civey, опубликованного 22 сентября 2017 года, лидирует ХДС/ХСС (36,2 %), далее идёт СДПГ (22 %). Альтернатива для Германии набирает 10,3 %, Левая партия — 9,8 %, либералы из Свободной демпартии — 9,6 %, Союз 90/Зелёные — 7,7 %. Остальные партии набирают 4,4 %.

Опросы за предыдущие несколько лет

Экзитполы 
По данным института Infratest Dimap, который провёл экзитполы и анализ по заказу телеканала ARD, побеждает блок ХДС/ХСС — 32,5 % (в 2013 году — 41,5 %). У СДПГ — 20 % (2013 — 25,7 %). Альтернатива для Германии набрала 13,5 % голосов (2013 — 4,7 %), Свободная демократическая партия — 10,5 % (2013 — 4,8 %), партия Союз 90/Зелёные — 9,5 % (2013 — 8,4 %), Левая партия — 9 % (2013 — 8,6 %). Остальные партии получают менее 5 %, необходимых для прохождения в парламент.

По данным ZDF блок ХДС/ХСС набирает 33,5 %, за СДПГ — 21 %, за «Альтернативу для Германии» — 13 %. Далее следуют: Свободная демократическая партия (СвДП) — 10 %, партия «Союз-90»/«Зелёные» — 9 %, Левая партия — 9 %.

Результаты 
По результатам выборов в парламент Германии в 2017 году, единый партийный консервативный блок ХДС/ХСС и СДПГ остались двумя крупнейшими силами в Бундестаге, но все три партии получили значительно меньшую долю голосов, чем на выборах в 2013 году. В то же время, СвДП и АдГ преодолели 5-процентный барьер и прошли в Бундестаг. Это были первые выборы, на которых АдГ получила достаточно голосов, чтобы быть представленной в Бундестаге.

Хотя партии ХДС и ХСС шли на выборы в Бундестаг в 2017 году единым блоком, то есть избиратель голосовал за единый консервативный блок ХДС/ХСС, который по результатам выборов получил 246 мест в парламенте, но после выборов, эти две партии уже сами распределили между собой полученные места в заранее обговоренной пропорции. В итоге, 200 депутатских мест получила партия ХДС, а 46 мест — партия ХСС. И, как правило, во всех голосованиях и решениях фракции этих партий в парламенте Германии выступают единой коалицией.

Результаты по землям 

14 марта 2018 года по итогам выборов, после продолжительных межпартийных переговоров, было сформировано правительство ХДС—ХСС и СДПГ во главе с Ангелой Меркель.

Примечания

Ссылки 
 

Германия
2017 год в Германии
Выборы в Германии